Карлос Сайнс Сенамор (, род. 12 апреля 1962 года в Мадриде, Испания) — испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли (1990 и 1992), 4-кратный вице-чемпион и 5-кратный бронзовый призёр. Трёхкратный победитель ралли «Дакар» (2010, 2018, 2020). Победитель «Гонки чемпионов» 1997 года. Чемпион Азиатско-тихоокеанского региона 1990 года, двукратный чемпион Испании по ралли (1987, 1988).

Отец гонщика Карлоса Сайнса-младшего, пилота «Формулы-1».

Статистические показатели
Карлос Сайнс лидирует в истории чемпионатов мира по ралли по числу попаданий в тройку призёров по итогам года — 11.

Также он — единственный испанец, становившийся чемпионом мира по ралли и первый гонщик не из Финляндии и Швеции, выигравший «Ралли 1000 озёр». На счету Сайнса 26 из 28 побед испанцев на этапах чемпионатов мира (ещё 2 победы на счету Хесуса Пураса (Ралли Корсики 2001 года) и Дани Сордо (Ралли Германии 2013)).

Занимает второе место по числу проведённых этапов (196), количеству подиумов (97). Также он занимает третье место по количеству выигранных спецучастков (756), и четвёртое место по числу побед на этапах (26).

Хобби
Карлос Сайнс с детства является поклонником мадридского «Реала» и в 2006 году даже планировал выставить свою кандидатуру на выборах президента легендарного клуба. В 16 лет завоевал титул чемпиона Испании по сквошу. Также увлекается гольфом, теннисом, мотокроссом и лыжами.

Победы на этапах чемпионата мира 
Сайнс побеждал на 13 разных ралли.

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Сайнс был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира

Ралли Дакар 
В 2008 году Ралли Дакар было отменено из-за возможных терактов. Вместо него было проведено Ралли Центральной Европы (не учитывающееся в официальной статистике Ралли Дакар).

Extreme E 
Q - квалификация (за победу - 12 очков), R - финальный заезд (за победу - 25 очков).

Титулы

Награды и титулы 

Автогонщики Испании

Ссылки 
 Официальный сайт Карлоса Сайнса
 Карлос Сайнс на РаллиБазе
 Карлос Сайнс на Wrc.com

Родившиеся в Мадриде
Раллисты Испании
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Испании
Автогонщики ралли «Дакар»